Бобровичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бобровичи — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Бобровичи — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Бобровичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Бобровичи — агрогородок в Воложинском районе Минской области.
 Бобровичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Бобровичи — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Бобровичи — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.

Ссылки